Los Baños oder Los Banos bezeichnet:

 eine Stadt in Kalifornien in den USA, siehe Los Banos (Kalifornien)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Laguna auf den Philippinen, siehe Los Baños (Laguna)
 einen ehemaligen spanischen Ort am Rande der Pyrenäen, siehe Los Baños (Spanien)

Siehe auch:
 Baños (Begriffsklärung)